Bouillac puede referirse a: 

 Bouillac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Bouillac, comuna francesa situada en Dordoña.
 Bouillac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.